Auxon, commune française de l'Aube ;
 Auxon, commune française de la Haute-Saône ;
 Auxon, hameau de Saint-Brancher dans le département de l'Yonne.

Voir aussi 

 Les Auxons, commune française du Doubs